La  de commandement et de transmissions est l'héritière de la  légère de transmissions de la  légère blindée, puis de la  de transmissions divisionnaire de la  blindée.

Historique de la  de commandement et de transmissions 
La  de commandement et de transmissions a pris ses structures et son appellation définitive le  à la création de la   blindée. Implantée au quartier Joffre où elle partage ses locaux avec le  du génie, la  CCT est la compagnie de transmissions et de soutien de l'état-major de la  blindée.

Sources et bibliographie

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française
 Régiment du génie français
 Régiments de transmissions de l'Armée française

Liens externes 

CT,007